

Chimica 
 R60 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R60 – strada regionale Worcester – Swellendam (Sudafrica)

Altro 
 R-60 – missile aria-aria sovietico noto in Occidente con il nome in codice NATO di AA-8 Aphid.